La nazionale Under-16 di pallavolo femminile della Francia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Francia con un'età inferiore di 16 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Francia.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-16

Collegamenti esterni 
 

 U-16
Francia